A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet a holland Jorien ter Mors nyerte. Az első négy helyen holland versenyző végzett. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A verseny helyi idő szerint 18 órakor, magyar idő szerint 15 órakor kezdődött. A rövidítések jelentése a következő:

OR: olimpiai rekord
TR: pályarekord

Források 

N01500